(1471) Tornio – planetoida
 Tornio – miasto w Finlandii
 Tornio (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Tornio
 „Tornio” – fiński kuter rakietowy typu Hamina z początku XXI wieku